Хатанака — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хатанака, Кэндзи (1912—1945) — японский офицер, один из главных участников провалившегося военного переворота 1945 года.
 Хатанака, Такэо (1914−1963) — японский астрофизик.

Другое 
 Хатанака — крупный ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.